Glaw ist der Name von

 Frank Glaw (* 1966), deutscher Herpetologe
 Georg Glaw (1913–1940), deutscher Hürdenläufer